Lagares steht für:

 Lagares (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Felgueiras, Portugal
 Lagares da Beira, Gemeinde im Kreis Oliveira do Hospital, Portugal
 Lagares (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Penafiel, Portugal
 Lagares (Fluss), Küstenfluss bei Vigo (Provinz Pontevedra), Galicien